«Удивительный мир Гамбола» (, также допустимо Gumball) — англо-американский мультсериал производства телеканала Cartoon Network, выпущенный в эфир  в Великобритании, 9 мая того же года — в США. События мультсериала вращаются вокруг жизни 12-летнего котёнка по имени Гамбол Уоттерсон и его брата 10-летней золотой рыбки Дарвина Уоттерсона, посещавших среднюю школу в американском городе Элморе. Вместе со своим братом он часто попадает в различные затруднительные ситуации, из которых им приходится выбираться не без помощи своей семьи, одноклассников и жителей Элмора. Но Гамбол не учится на своих ошибках, Влюблен в Пенни Фицджеральд.

Сериал основывается на персонажах, созданных ранее его автором — Бенджамином Боклетом — для различных рекламных роликов. Боклет объединил всё в идею шоу о «школьной и семейной жизни подростков» и предложил её телеканалу Cartoon Network. Телеканал был заинтересован в такого рода программах, и представитель Turner Broadcasting Даниэль Леннард дал согласие на производство сериала, который стал первым, созданным в студии Cartoon Network Development Studio Europe. Впоследствии в его производстве приняли участие Studio SOI и Great Marlborough Productions Limited.

Одной из главных особенностей шоу является отсутствие единства стиля — все персонажи нарисованы и анимированы по-разному (рисованная, кукольная, театрально-кукольная, компьютерная, flash-анимация). Мультфильм с виду похож на полностью детский мультик, но это не совсем так. Он имеет несколько острых шуточек, которые может оценить взрослый, что может значить, что мультфильм подойдет как детям, так и взрослым.

Производство 
Когда в 2007 году была основана студия , Бен Боклет был нанят для оказания помощи авторам новых проектов в продвижении их шоу на канале Cartoon Network. Однако, после того как студией было принято решение, что создатели шоу будут сами представлять свои будущие работы, Боклет решил собрать в единое шоу о школьной жизни несколько персонажей, созданных им для рекламных роликов, но так и не использованных на телевидении.
Даниэль Леннард, вице-президент подразделения Оригинальных шоу и их разработки в , был впечатлён задумкой Боклета и одобрил производство. Сериал стал первой работой Cartoon Network Development Studio Europe, которая выпустила 36 серий первого сезона в сотрудничестве со студиями Studio SOI, Дублинской  и .

Список эпизодов 

Первый сезон был начат выходом в эфир 3 мая 2011 года первого эпизода «The DVD» и был закончен выходом 36-го эпизода «The Fight» 13 марта 2012 года. 17 марта того же года был анонсирован 2 сезон, который будет состоять из 40 эпизодов. Выход 3-го сезона был подтверждён ещё в октябре 2012 года. В феврале 2013 года шоу ушло на перерыв и вернулось в июне 2013. 6 сентября 2016 года Бенджамин Боклет в своём Твиттере написал, что по собственному желанию решил закончить работать над шоу после 6-го сезона, но пояснил, что это не обязательно будет конец для всего шоу.

7 сентября 2015 года Бенджамин Боклет также подтвердил, что у шоу будет кроссовер с другим шоу на Cartoon Network, который будет частью 5-го сезона.

6 сентября 2016 года создатель сериала Боклет подтвердил, что покидает шоу, и шестой сезон будет его последним сезоном. В интервью с газетой The Times Боклет упомянул планы о создании полнометражной адаптации шоу. Но после того, как он объявил о своём будущем уходе и возможном закрытии шоу, он заявил, что планы о создании фильма будут пересмотрены. Позднее, студия Cartoon Network объявила, что, несмотря на уход Бена Боклета из сериала после конца шестого сезона, производство сериала может быть продолжено без него. 7 октября, 2018 года Бен Боклет в своем Твиттере написал о том, что шестой сезон может оказаться финальным. 17 февраля 2021 года в официальном Twitter Cartoon Network появилась запись о том, что идёт разработка фильма о данном мультсериале.

21 сентября 2021 года фильм окончательно подтвердили. Кроме того, продюсерство над данным мультсериалом передали Hanna-Barbera Studios Europe, а производство серий возобновлено.

Главные персонажи

Семья Уоттерсонов 
 Гамбол — Главный персонаж. 12 лет. Старший ребёнок в семье. Голубой котёнок в каштановом свитере и чёрных брюках. Лучший друг Дарвина. Добрый, общительный, чувствительный, но иногда нервный и черствый.
 Дарвин — Второй главный персонаж. 10 лет. Средний ребёнок в семье. Золотая рыбка с ножками в зелёных ботинках. Лучший друг Гамбола. Общительный, милый, немного добрее Гамбола и чувствительнее. Реже показывает себя с плохой стороны.
 Анаис — Третий главный персонаж. 4 года. Младший ребёнок в семье. Розовая крольчиха в оранжевом комбинезоне и белых туфлях. Нет друзей. Смелая, добрая, общительная и любит играть с игрушечным осликом Дейзи.
 Ричард — Отец в семье. Розовый кролик в белой рубашке и чёрных брюках с серым галстуком. Безработный, добродушный и веселый.
 Николь — Мать в семье. Голубая кошка в белой рубашке и серой юбке, что работает на «Фабрике Радуги» и носит значок этой фабрики на рубашке. Строгая, но любящая мать.
 Бабушка ДжоДжо — розовая крольчиха, бабушка Гамбола, Дарвина и Анаис, мать Ричарда. Крайне вредная и ворчливая, но все же любящая.
 Луи Уоттерсон — старая мышь, отчим Ричарда и муж ДжоДжо. Очень терпеливый и спокойный.
 Фрэнсис «Фрэнки» Уоттерсон — крыса, бывший муж ДжоДжо и родной отец Ричарда. Неверный муж ДжоДжо и плохой отец Ричарда, который просто бросил их двоих.

Средняя школа

Ученики 
 Пенни Фицджральд — магическое существо, меняющее внешний вид (с 1 сезона по эпизод «The Shell» находится в раковине), любовный интерес Гамбола. Дружелюбная, общительная и смелая.
 Тобиас Уилсон — радужный человечек. Гордый, озорной, иногда вредный, считает себя самым крутым.
 Банана Джо — банан. Главный юморист в классе.
 Кармен Верде — девочка кактус. Считается одной из самых умных в классе. Очень серьёзна, умна и рассудительна.
 Тина Рекс — громадный тираннозавр. Главная хулиганша в школе, активно избивающая учеников и отставшая на 2 года. Живёт на свалке с отцом. По её словам, ведет себя, как чудовище из-за происхождения и отношения к ней. После первого сезона подобрела.
 Гектор Йотунхейм — застенчивый великан.
 Алан Кин — бирюзовый воздушный шар. Является одним из самых добрых персонажей в сериале. Влюблен в Кармен, но поскольку он шар, не может с ней сильно контактировать. Очень раздражает Гамбола своей добротой, голосом и тем, что редко выходит из себя.
 Масами Ёсида — облако. Является гордой, избалованной и капризной дочерью богатого предпринимателя. Поскольку она облако, её эмоции выражаются погодой. В ярости она пускает молнии или даже шторм. Плача испускает дождь. Будучи испорченной дочерью предпринимателя любит командовать другими, если не подчиняются — угрожать или закатывать истерики.
 Кэрри Крюгер — призрак. Как и все эмо, она мрачная и несчастная. Но в отличие от них, любит общаться со всеми.
 Боберт 6B — черно-белый робот. Самый умный в школе.
 Сара Г. Лато — жёлтая девочка мороженое. Является фанаткой Гамбола и Дарвина. Очень креативна, поскольку она любит рисовать и даже делает комиксы, где изображает их двоих супергероями.
 Лесли — розовый цветок. Нежен и умен. Из-за характера и имени его часто путают с девочкой. Умеет играть на множестве музыкальных инструментов.
 Тери — бумажный медведь. Нервная и немного боязливая, часто может говорить что-то не то и является ипохондриком.
 Очо Тутморсел — 8-битный паук. Может казаться милым и безобидным, но он довольно нервный и вспыльчивый.
 Молли Коллинс — зауропод. Застенчивая и неуверенная, но дружелюбная и веселая. Иногда кажется скучной, так как часто пристает к другим, рассказывая неинтересные истории.
 Джейми Руссо — гибрид троглодита и коровы. Является ещё одним хулиганом в школе наряду с Тиной, ещё хуже неё. В отличие от Тины, она предпочитает и совершает эмоциональное насилие
 Айдахо — маленькая картофелина. Дружелюбен, вежлив и оптимистичен.
 Антон — сухой ломтик хлеба. Известен тем, что часто попадает в плачевные ситуации. Бывает неуверен настолько, что иногда бывает в банде с Тиной и Джейми не по своей воле.
 Клейтон — красный кусочек пластилина. Часто выдумывает, говорит неправду и почти не имеет друзей.
 Уильям — летающий глаз. Является личным шпионом Мисс Симиан, часто следит за учениками и позже рассказывает о них все.
 Роб — главный антагонист в последних сезонах. Синий циклоп, после эпизода «Пустота» он превратился в глючное, бесформенное существо похожее на оригами. Он появлялся на задних фонах в течение первых двух сезонов, однако после эпизода «Пустота», Роб стал глючным и конце концов стал главным антагонистом. Сперва хотел быть вместе с Гамболом в друзьях, но из-за того что его не принимали или сослали в пустоту, разгневался и теперь хочет мести.
 Сасси — говорящий подбородок. Является одним из самых странных персонажей из-за поведения и внешности.
 Колин и Феликс — 2 брата яйца. Являются двумя самыми большими гениями в школе, очень дружелюбны.
 Джук — ходящая радиоустановка. Вместо слов играет музыку.
 Джулиус Оппенгеймер-младший — гуманоидная бомба в стиле мультфильмов 1920х. Является ещё одним задирой.
 Рейчел Уилсон — радужный человечек, старшая сестра Тобиаса. Хоть она милая, вежливая и общительная, считает себя выше всех и не любит детей младше неё. После первого сезона уходит в колледж.

Персонал 
 Директор Найджел Браун — пушистый слизень. Является директором школы, сильно влюблен в Мисс Симиан.
 Люси Симиан — пожилая обезьяна. Является строгим и жестоким учителем Гамбола и остальных. Первого не любит больше всего.
 Стив Смолл — пушистое гуманоидное существо. Школьный консультант, хочет помогать ученикам с их проблемами, но не всегда делает это правильно. Внешне похож на хиппи.
 Джоан Маркхэм — пластырь. Школьная медсестра. Хоть она должна лечить учеников, не особо их любит и редко заботится о них.
 Тренер Руссо — ходящий куб, мать Джейми. Является спортивным тренером, но она слишком ленива и не спортивна, хоть и утверждает, что получила много наград.
 Мунчайлд Корнейль — пиксельная лягушка. Ещё один учитель, только слишком легкомысленный и часто не в форме.
 Роккуелл «Рокки» Робинсон — пушистая кукла, маппет. В отличие от своих родителей Гэйлорда и Маргарет он очень веселый и любит детей. Занимает много уникальных работ: он и уборщик, и повар, и даже водитель школьного автобуса.

Другие 
 Гэйлорд Робинсон — кукла. Сварливый сосед Уоттерсонов и отец Рокки. Враждебно относится к ним, а к Гамболу и Дарвину с подозрением.
 Маргарет Робинсон — кукла. Сварливая и злая жена Гэйлорда и мать Рокки, которая любит не только докучать семье Уоттерсонов, но и сеять хаос по всему Элмору, ничуть в этом не раскаиваясь. В отличие от многих персонажей, она не разговаривает, а постоянно произносит неразборчивые «meh» и даже пишет в своем дневнике. Гэйлорд и Рокки единственные, кто её понимает.
 Ларри Нидлмайер — антропоморфный камень, сделанный в стиле оригами. Часто выступает в роли продавца магазина.
 Патрик Фицджеральд — волшебное существо-оборотень, находящееся в панцире. Строгий отец Пенни, который не позволяет ей встречаться с Гамболом.
 Джудит Фицджеральд — волшебное существо оборотень, находящееся в панцире, мать Пенни и жена Патрика. Щедрая, но иногда неприятная, поскольку хочет, чтобы Пенни стала такой, как раньше.
 Гарольд Уилсон — радужный человечек, отец Тобиаса. Он был таким же, как и его сын, но сейчас он жестокий, ворчливый, неприятный и ужасный отец, который любил дразнить Ричарда Уоттерсона в детстве.
 Джеки Уилсон — радужный человечек, мать Тобиаса и жена Гарольда. По сути такая же, как и её муж.
 Фелисити и Билли Парфэм — гуманоидные существа (Фелисити оранжевая, Билли синий), мать и сын. Фелисити довольно неприятная мать, а Билли часто хулиганит.
 Полицейский пончик.

Озвучивание

Роли дублировали 
Мультсериал дублирован студиями Videofilm International Ltd Israel (1—2 сезон) и Pythagor Studios (3—5 сезон) и SDI media Russia (6 сезон).
 Режиссёр дубляжа: Александр Напарин (Videofilm International Ltd Israel), Семён Лейбин (Pythagor Studios), Андрей Гриневич (SDI media Russia).
 Переводчик: Светлана Одинцова (Videofilm International Ltd Israel), Семён Лейбин (Pythagor Studios), Дмитрий Шамшин (SDI media Russia).
Роли дублировали:

Остальные роли

Отзывы 

Мультсериал получил довольно хорошие отзывы за юмор, анимацию и музыку. Старт показа 3 мая 2011 года набрал 2,120 миллиона просмотров, 9 мая 2011 года набрал 1,937 миллиона просмотров. Старт показа 2 сезона дал меньше зрителей — 1,805 млн. Обозреватель журнала Variety Брайан Лоури дал хорошие отзывы об этом шоу. Он заявил, что шоу содержит в себе своеобразную логику и внутренний хаос, и добавил: «Это шоу квалифицируется как первоклассная глупость». Положительные отзывы были также даны обозревателями журналов Entertainment Weekly и Wired. Шоу получило множество положительных отзывов на сайтах Daily Mail и The A.V. Club. На данный момент считается одним из величайших шоу, сделанных Cartoon Network за всю их историю.

Награды 
Мультфильм был номинирован на 36 наград, из которых он получил 15.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальный русский сайт
 «Удивительный мир Гамбола» на сайте Big Cartoon DataBase
 «Удивительный мир Гамбола»  на сайте TV.com
 Фан-сайт мультсериала «Удивительный мир Гамбола»

Мультсериалы США, запущенные в 2011 году
Мультсериалы США, завершённые в 2019 году
Мультсериалы-ситкомы
Мультсериалы канала Cartoon Network
Мультсериалы Великобритании
Телесериалы с совмещением живых актёров и анимации